L'église Saint-Élian (en ) de Homs, en Syrie, est dédiée à Julien d'Émèse, saint anargyre né dans cette ville et qui fut tué vers 284 pour avoir refusé de renoncer au christianisme, devenant de ce fait un martyr.

Il est probable que l'église ait été érigée en 432 et que les reliques du saint reposent dans le sarcophage (en marbre du Proconnèse et probablement retravaillé la même année à partir d'un sarcophage du  tardif) situé dans la petite chapelle à la droite de la crypte principale de l'église.

Des fresques furent découvertes en 1970, étant restées dans un état remarquable de conservation sous une couche de plâtre et datant du  au moins, voire du  selon certains experts (ce qui ferait d'elles les plus anciennes fresques d'église connues en Syrie).

Notes et références

Notes

Références

Bibliographie 

 .
 .
 .
 .
 .

Saint-Élian
Église de l'Église orthodoxe d'Antioche
Église orthodoxe en Syrie